IRI est un sigle qui peut signifier :
 Internationalized Resource Identifier, une norme Internet pour que les URI (notamment les adresses Web) puissent s'écrire dans n'importe quelle langue ;
 , voir ionosphère ;
 Istituto per la ricostruzione industriale, un groupe public industriel italien ;
 International Republican Institute, une institution financée par le budget fédéral des États-Unis, qui s'implique dans les partis politiques nationaux autour du monde ; 
 Institut de recherche et d'innovation, un organisme de recherche initialement créé au sein du Centre Pompidou, autonome depuis 2008.
 Indice de rugosité international ou International Roughness Index

IRI est un code qui peut signifier :
 Iran, selon la liste des codes pays du CIO.

Code

pl:IRI